Ferulago transsilvanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Ferulago transsilvanica ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
transsilvanica